GHF ist eine Abkürzung für:
 Bundesverband Großhandel Heim & Farbe
 Goldhämmerfüllung, eine zahnmedizinische Füllungstechnik
 Großhandelsflatrate, beschrieben unter Flatrate #Wählleitung
 Global Humanitarian Forum, ehemalige Stiftung

Abkürzung